Richard Schmidt (1987) – canottiere tedesco
 Richard Schmidt (1992) – schermidore tedesco
 Richard Schmidt (1965) – tennista statunitense